est un genre éteint de ptérosaures à queue très courte, un ptérodactyloïde de la famille des cténochasmatidés et de la sous-famille des gnathosaurinés. 

Ses restes fossiles ont été découverts dans la formation géologique de Huachihuanhe dans la ville-préfecture de Qingyang de la province du Gansu en Chine. Elle est datée du Crétacé inférieur, du Berriasien au Barrémien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite par le paléontologue chinois Dong Zhiming en 1982.

Étymologie 
Le nom de genre Huanhepterus se réfère à la rivière Huang Jian, et non au fleuve jaune (Huang He), auquel est ajouté le mot grec latinisé pteron, « aile ». Le nom d'espèce quingyangensis indique sa provenance de la ville-préfecture de Qingyang.

Découverte 
Huanhepterus n'est connu que par un seul spécimen, répertorié IVPP V9070. C'est un squelette incomplet, partiellement en connexion anatomique dont il n'est conservé que la moitié avant de son museau, ses membres avant et arrière gauche, sa ceinture scapulaire  et son cou.

Description 
Huanhepterus est un grand cténochasmatidé avec une envergure estimée à .
Son crâne est très allongée ; il porte une crête peu élevée sur la ligne médiane de son museau, un peu plus haute vers l'extrémité de celui-ci.
Ses dents sont fines et nombreuses, au nombre de 26 paires pour la mâchoire supérieure et 25 paires pour la mandibule. À partir de la 11 paire elles deviennent plus courtes en allant vers l'avant, mais aussi  vers l'arrière des mâchoires jusqu'à disparaître. Les vertèbres cervicales sont longues, ainsi que les phalanges des orteils. À la différence des autres ptérosaures, ses vertèbres dorsales ne forment pas un ensemble fusionné (notarium).

Paléobiologie 
Ses dents fines, nombreuses et serrées devaient servir, comme pour les genres Gnathosaurus et Plataleorhynchus, à filtrer l'eau et la boue des lagunes et mers peu profondes où il vivait pour y trouver sa nourriture.

Classification 
Ce genre a été placé par Dong Zhiming comme très proche de Gnathosaurus, dans la famille des cténochasmatidés. David Unwin l'intègre ensuite dans la sous-famille des gnathosaurinés.

L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, montre sa position au sein des gnathosaurinés :

Voir aussi 
 Ctenochasmatidae
 Gnathosaurus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Reptile préhistorique d'Asie
Taxon fossile décrit en 1982
Paléontologie en Chine